Ла Конфијанза има више значења:

 Ла Конфијанза (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конфијанза (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику